Орлан-білохвіст — птах ряду Соколоподібних родини Яструбових.
 «Орлан-білохвіст» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Орлан-білохвіст» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.